РЕМІСИД - комбінований гель з унікальним складом, який швидко знімає біль і запалення в суглобах та м'язах.

Склад 
Діюча речовина – nimesulide. 1 г гелю містить 10 мг німесуліду. Допоміжні речовини включають диметилсульфоксид, пропіленгліколь, левоментол, макрогол 400, карбомер 980, трометамол, вода очищена.

Форма випуску 
Гель для зовнішнього застосування в тубі 30 гр. Гель жовтого або жовтого з зеленуватим відтінком кольору, майже прозорий зі слабким специфічним запахом. За зовнішнім виглядом має бути однорідним.

Фармакологічні властивості 
Німесулід - НПЗП, селективний інгібітор ЦОГ-2. За протизапальною активностю на початкових етапах запалення німесулід зіставний з індометацином та піроксикамом в еквімолярній концентрації. Інгібуючи синтез простагландинів у вогнищі запалення, німесулід практично не впливає на синтез регуляторних простагландинів у стінці шлунка та нирках. Пригнічує активність фактора активації тромбоцитів, ФНП-α, протеїназ, гістаміну і утворення вільних кисневих радикалів. При зовнішньому застосуванні викликає зменшення вираженості або усунення болю в ділянці нанесення, у тому числі болю в суглобах у спокої і при русі, зменшує ранкову скутість і набряклість суглобів, сприяє покращенню їхньої рухомості.

Димексид має протизапальну, протимікробну і анестезуючу дію, має помірну фібринолітичну активність і, найголовніше, це «провідник» лікарських засобів всередину  підлеглих тканин. Таким чином, комбінація з диметилсульфоксидом дозволяє німесуліду проникати в дотичні тканини глибше і швидше, що значно підвищує його ефективність. 

При нанесенні гелю Ремісид на шкіру відбувається поступова трансдермальна інфузія німесуліду в підшкірні тканини і синовіальну рідину. Це дозволяє доставляти німесулід, що міститься в препараті, безпосередньо в тканини-мішені, а значить швидше отримувати знеболюючий і протизапальний ефекти. У системний кровотік препарат практично не потрапляє, чим пояснюється відсутність значимих системних побічних ефектів.

Ментол виявляє легку охолоджуючу, відволікаючу дію за рахунок стимуляції холодових рецепторів, що в свою чергу, теж впливає на зменшення болю.

Ефективність Ремісида посилює запатентована гелева основа, яка пролонгує його дію.

Показання 
Місцеве лікування патологічних станів опорно-рухового апарату, що характеризуються болем, запаленням і скутістю рухів, таких як остеоартрит, остеоартроз, періартрит, посттравматичний тендиніт, тендосіновіїти, розтягнення м'язів, травми зв'язок і сухожиль, важкі фізичні навантаження на суглоби.

Застосування 
Застосовується з 14 років, тільки зовнішньо. Перед нанесенням препарату слід помити і висушити поверхню шкіри. Смужку гелю довжиною приблизно 3 см наносити на болючі ділянки тіла тонким шаром і злегка втирати. Частота застосування - 3-4 рази на добу. Тривалість курсу терапії визначається індивідуально, залежно від ефективності лікування і становить не більше 4 тижнів.

Протипоказання 
Підвищена чутливість до німесуліду та інших компонентів препарату. Дерматити та інфекційні захворювання шкіри. Пошкодження епідермісу. Не застосовувати у хворих, у яких ацетилсаліцилова кислота або інші препарати, що інгібують синтез простагландинів, викликають алергічні реакції, такі як риніт, кропив'янка або бронхоспазм. Період вагітності та годування груддю. Дитячий вік.

Побічні ефекти 
Локальне подразнення шкіри слабкого та середнього ступеня тяжкості: еритема, висип, лущення, свербіж, алергічні реакції. Рідко у чутливих хворих відзначалися анафілактичні реакції, такі як набряк Квінке, вазомоторний риніт, задуха, бронхоспазм.

Особливі вказівки 
При призначенні препарату пацієнтам похилого віку з порушеннями функції нирок, печінки, застійною серцевою недостатністю, гастродуоденальними кровотечами, виразками в стадії загострення або важкими порушеннями згортання крові препарат необхідно застосовувати під контролем лікаря. Не слід одночасно застосовувати разом з іншими препаратами для місцевого застосування. Гель рекомендується наносити тільки на неушкоджені ділянки шкіри, запобігаючи потрапляння на відкриті рани. Необхідно запобігати потрапляння препарату в очі і на слизові оболонки. Не застосовувати під повітронепроникними пов'язками. Для зниження ризику розвитку побічних ефектів слід застосовувати мінімальну ефективну дозу з найменшою тривалістю курсу лікування. Не слід застосовувати пацієнтам з відомою гіперчутливістю НПЗП. У випадку розвитку реакцій гіперчутливості лікування необхідно припинити. У період терапії препаратом, можливий розвиток реакцій фоточутливості. Для зменшення ризику розвитку фоточутливості хворим слід уникати УФ-опромінення і відвідування солярію. Протипоказано застосування в період вагітності та годування грудьми. Безпека та ефективність застосування препарату у дітей не встановлені. Не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.

Взаємодії 
При зовнішньому застосуванні гелю Ремісид не встановлено його взаємодії з іншими лікарськими засобами. Однак, необхідно враховувати, що при можливому надходженні в системний кровотік, німесулід може підсилювати ефективність або токсичність багатьох препаратів в результаті їх витіснення із зв'язків з білками плазми крові і підвищення вільної фракції в крові. Виходячи з цього, лікарський засіб слід призначати з обережністю одночасно з антикоагулянтами, дигоксином, фенітоїном, препаратами літію, діуретиками, антигіпертензивними препаратами, НПЗП, циклоспорином, метотрексатом, пероральними гіпоглікемічними засобами. При одночасному місцевому застосуванні декількох НПЗП можливий розвиток локального подразнення у вигляді кропив'янки, почервоніння шкіри, лущення. ГКС і антиревматичні засоби (препарати золота, амінохінолони) посилюють протизапальну дію Ремісида.

Передозування 
При перевищенні рекомендованих доз можливі системні побічні ефекти, характерні для німесуліду та інших нестероїдних протизапальних засобів: диспепсія, головний біль, запаморочення, біль в епігастральній ділянці.
Лікування: зниження дози або припинення застосування препарату, симптоматична терапія.

Умови зберігання 
Зберігати при температурі 15 - 25 ° С. Термін зберігання 2 роки.

Категорія відпуску 
Без рецепта.

Виробник 
ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13

Примітки

Посилання 
 Ремісид (Remisid)

Нестероїдні протизапальні засоби
Лікарські засоби за алфавітом
Комбіновані ліки